Под Древна Индия могат да се разбират няколко последователни култури и цивилизации на Индийския субконтинент (в Южна Азия) през древността:

 Мегарската неолитна култура в Белуджистан;
 Индската цивилизация;
 Ведическата цивилизация с царствата
 Куру и
 Маханаджапад;

Древност